Ulica Szpitalna w Krakowie
 Ulica Szpitalna w Poznaniu
 Ulica Szpitalna w Warszawie

Szpitalna